Peck's Bad Boy – personaggio immaginario 
Peck's Bad Boy – film del 1908
Peck's Bad Boy – film del 1934